legge di guerra – che nell'ordinamento italiano disciplina le regole della guerra.
Legge di guerra (Court-Martial) – film del 1928 diretto da George B. Seitz
Legge di guerra – film del 1961 diretto da Bruno Paolinelli